Le tournoi de Paris est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1968 se dispute du 16 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Ann Haydon-Jones. Dans le tournoi masculin, Ken Rosewall bat Andrés Gimeno (6-3, 6-4).

Résultats en simple

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Paris

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

dames 1968
Paris
Tennis en France en 1968
Sport en avril 1968